Pojar je příjmení více osob:
 Břetislav Pojar (1923–2012) – český scenárista, režisér a výtvarník
 Josef Pojar (1914–1992) – římskokatolický kněz, československý voják, výsadkář a politický vězeň 
 Miloš Pojar (1940–2012) – český historik a spisovatel, diplomat a první český velvyslanec v Izraeli
 Tomáš Pojar (* 1973) – český diplomat, velvyslanec v Izraeli (syn Miloše Pojara)

Česká příjmení